Ла Вирхенсита, Ел Пуеблито има више значења:

 Ла Вирхенсита, Ел Пуеблито (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вирхенсита, Ел Пуеблито (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику